MindManager — коммерческое ПО для управления картами памяти, разработанное Mindjet. Mindjet описывает карты, созданные с помощью MindManager как «бизнес-карты» для использования на предприятиях, заменяя ими рукописные карты памяти.

Карты MindManager могут быть экспортированы в Microsoft Word, PowerPoint, Visio и Project, сохранены как веб-страницы, и в виде PDF документов.

История версий

Ссылки 
 Официальный сайт Mindjet Corporation 
 Сайт КПК-версии 
 Официальный блог Mindjet 
 Блог русского сообщества
 Обзор MindJet MindManager Professional 7

Карты памяти
Программное обеспечение для macOS